Fons Nacional Jueu, fundació que gestiona terres a Israel
 Front Nacional de la Joventut, branca juvenil del Front Nacional, partit polític de França